Бислет игре 2017. је пети од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017, који је одржан 15. јуна 2017. на Бислет стадиону у Ослу, (Норвешка).

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,2 м/с

400 м

1.500 м

400 м препоне

Скок увис

Бацање диска

Жене

200 м 
Ветар: +1,4 м/с

800 м

100 м препоне 
Ветар +0,8 м/с

3.000 м препреке

Скок мотком 
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%; text-align:center"
|-      
! Плас.|| Атлетичарка || Земља !! 4,20 !! 4,40 !! 4,55 !! 4,65 !! 4,75 !! 4,81 !! 4,92 || Рез. ||  ||  || 
|-
| 1. || style="text-align:left" | Јарислеј Силва || style="text-align:left" |  || − || − || хо || о || х− || о || ххх || 4,81  || 8 || 21 || 1.
|-
| 2. || style="text-align:left" | Анжелика Сидорова || style="text-align:left" |  || - || xo || - || xxo || o || xxx ||  || 4,75  || 7 || 12 || 4.
|-
| 3. || style="text-align:left" | Лиза Рицих || style="text-align:left" |  || − || o || o || o || x- || хх ||  || 4,65 = || 6 || 15 || 3.
|-
| 4. || style="text-align:left" | Ангелика Бенгтсон || style="text-align:left" |  || xo || о || о || ххх ||  ||  ||  || 4,55 ' || 5 || 5 || 9.
|-
| 5. || style="text-align:left" | Алиша Њумен || style="text-align:left" |  || о || о || ххо || ххх ||  ||  ||  || 4,55 || 4 || 6 || 8.
|-
| 6. || style="text-align:left" | Мери Саксер || style="text-align:left" |  || − || о || ххх ||  ||  ||  ||  || 4,40 || 3 || 3 || 11.
|-
|  || style="text-align:left" | Никол Бихлер || style="text-align:left" |  || − || ххх ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 12.
|-
|  || style="text-align:left" | Елиза Макартни || style="text-align:left" |  || − || − || ххх ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || 7.
|}

 Скок удаљ 1 Повукла се са такмичења'''''

Бацање диска

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Бислет игре
ИААФ Дијамантска лига 2017.